humor – jedna z postaci komizmu
 Monastyr Humor – monastyr prawosławny znajdujący się w miejscowości Mănăstirea Humorului w Rumunii

Zobacz też 
 style humoru – koncepcja psychologiczna ujmowana z perspektywy psychologii różnic indywidualnych
 teoria humoralna – protonaukowy pogląd, u podstaw którego leżało przekonanie o istnieniu czterech płynów ciała (humorów)
 odpowiedź odpornościowa humoralna – jedna z gałęzi odpowiedzi odpornościowej
 dowcip – krótka forma humorystyczna, służąca rozśmieszeniu słuchacza
 kategoria „Humor” w polskiej Wikipedii